Trouy  es una población y comuna francesa, situada en la región de  Centro, departamento de Cher, en el distrito de Bourges y cantón de Levet.

Demografía

Referencias

Enlaces externos
 INSEE 

Localidades de Cher